peut désigner :
 Hollywood Monsters, un jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Hollywood Monsters 2, également connu sous le nom Hollywood Monsters sur mobile et The Next BIG Thing sur ordinateur, un jeu vidéo sorti en 2011 ;
 Hollywood Monsters, un supergroupe de hard rock américain fondé en 2013.